Алла Тарасова: Тарасова, Алла Викторовна  (в девичестве Лобанкина; род. 1967) — советская спортсменка (прыжки в воду).
 Тарасова, Алла Константиновна (1898—1973) — русская советская актриса.